Дикеарх () — древнегреческое мужское имя.

 Дикеарх — древнегреческий философ-перипатетик и учёный, живший в IV—III веках до н. э.
 Дикеарх Этолийский — этолийский пират, живший в III—II веках до н. э.